AAG (automerk), een Duits automerk
 AAG (studentenpartij), een Delftse studentenraadspartij
 Actuaris Actuarieel Genootschap (AAG), titel
 Adem-alcoholgehalte (AAG)
 a1-acid glycoprotein (klinisch chemische bepaling)
 Veilinghuis AAG, een Nederlands veilinghuis
 Aag (voornaam)